Csehország
Reichenberg, Liberec cseh város német neve

 Németország
Reichenberg, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Reichenberg, település Bajorországban